Jireček je české příjmení:
 Hermenegild Jireček (1827–1909) – právní historik a politik
 Josef Jireček (1825–1888) – literární historik
 Konstantin Jireček (1854–1918) – balkanista, diplomat a politik
 Noemi Jirečková (1874–1963) – česká klavíristka
 Václav Jireček (* 1933) – český a československý politik KSČ, český ministr vnitra